Puchar Króla Tajlandii 1975 – dziewiąta edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w dniach od 15 grudnia do 25 grudnia 1976 roku w Bangkoku.

Sezon ten z dwóch powodów okazał się wyjątkowy na tle poprzednich. Po pierwsze, z powodu małej liczby uczestników wystąpiły w nim aż dwie drużyny reprezentujące gospodarzy.
Po drugie, mimo że finał nie wyłonił zwycięzcy, nie podjęto decyzji o jego powtórzeniu, a reprezentacje Tajlandii oraz Malezji zostały wspólnie uhonorowane pucharem.

Uczestnicy 
  (debiutant)
 
 
 
  Tajlandia A
  Tajlandia B

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZOWIE SEZONU 1976:

Tajlandia
PIERWSZY TYTUŁ

ORAZ

Malezja
DRUGI TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1976 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 25 listopada 2017].

Puchar Króla Tajlandii
1976 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1976 w Azji